Marcello Crescenzi, cardinale del XVIII secolo
Marcello Crescenzi, cardinale del XVI secolo
Marcello Crescenzi, vescovo di Assisi